Zkratka DLP může označovat:

 Data Loss Prevention – systémy na ochranu dat
 Digital Light Processing – technologie využívána v digitálních projektorech